Európa túlnyomó része a mérsékelt övezet éghajlatok tartományában helyezkedik el és a Föld éghajlati képének áttekintése során a kontinens nagy részét a hűvös vagy enyhe éghajlatok tartományaiba sorolhatjuk.

Általános jellemzés 

Európa éghajlatának kialakításában a földrajzi szélesség mellett legnagyobb szerepe az Atlanti-óceánnak van. A Golf-áramlatban sodródó meleg víztömegek nemcsak a kontinens nyugati partvidékének éghajlatát szabályozzák, hanem az óceáni klímahatás messze behatol a szárazföld belsejébe is, mivel a kontinens törzse nyugatról nyitott, hegységrendszerei nyugat-keleti irányban húzódnak. 

A földrajzi övezetek közül Európában a hideg és a mérsékelt övezet alakult ki. Mindkét övezete éghajlataira nagy hatása van az óceánnak, illetve az Észak-atlanti- (Golf-) áramlatnak. Utóbbi miatt Európa északnyugati partvidékén még a sarkkörnél sem fagynak be a kikötők, s a kontinens mérsékelt övezetének évi középhőmérséklete más kontinensek hasonló fekvésű területeinél magasabb. Ez különösen télen mutatkozik meg.

Európa legészakibb pereme a poláris éghajlati övbe tartozik, délen jelentős viszont a szubtrópusi éghajlati öv előrenyomulása. Ez a klímaterület az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó Pireneusok, Alpok és Dinaridák vonulata miatt a hideg sarkvidéki légtömegekkel szemben védelmet élvező meleg Földközi-tenger és melléktengerei partvidékén egészen a 40°-50°Földrajzi szélességig terjeszkedik ki. 

Az óceáni éghajlatú tájakon, az Atlanti-óceán partvidékén a nyár hűvös, a tél enyhe, a hőingás kicsi. Az óceán felől a nyugati szél minden évszakban páradús légtömegeket szállít, ezért sok a csapadék és az egyenletesen oszlik el. A folyók bővizűek és egyenletes vízjárásúak. A természetes növénytakaró a lombhullató erdő. Helyükön ma már többnyire legelőket, szántókat, réteket találunk.

Az óceántól távolodva, kelet felé az éghajlat nedves kontinentális. Az óceáni éghajlatnál melegebb nyarak, hidegebb telek jellemzik. A csapadék kevesebb, és a legtöbb nyár elején hull. Magyarország éghajlata is ilyen. A természetes növénytakaró a lombhullató erdő.

A kontinens egészen belső területein száraz kontinentális éghajlat alakult ki. Itt már nagyobb az évi közepes hőingás, a csapadék pedig egyre kevesebb. A természetes növénytakaró az erdős vagy füves puszta, de az eredeti növénytakaró helyét ma már szántóföldek foglalják el. Az egyenlőtlen csapadékeloszlás miatt a folyók vízjárása is ingadozó.

A meleg mérsékelt övben Európa déli részén mediterrán éghajlat van. A nyár forró és száraz. A kisebb folyók a száraz évszakban kiszáradnak, télen viszont áradnak. Ősszel és télen az óceán felől fújó nyugati szél csapadékot hoz. A természetes növénytakarót, a keménylombú erdőket legtöbb helyen kiirtották. Helyüket szúrós, örökzöld cserjék és szántóföldek foglalták el.

Európa hideg mérsékelt övének tajga éghajlata a sarkkörtől délre húzódik. A kontinens viszonylag kis területén, a sarkkör tájékán megtalálható a hideg övezet éghajlata és természetes növényzete, a tundra is.

A magashegységekben hegyvidéki éghajlat van. A nyár itt hűvös, a tél hideg, a csapadék sok és egyenletesen oszlik el. A nagyobb magasságokban gyakori, hogy a hó nyáron sem olvad el. A növényzet a magassággal övezetesen változik.

Észak-Európa

Izland 
A sziget az Golf-áramlat útjában található, amely jóval enyhébbé teszi a sziget éghajlatát, mint amilyen az a hasonló szélességi körön fekvő egyéb területek éghajlata. A szigetország alig valamivel az északi sarkkörtől délre fekszik. A Golf-áramlat nyugatra forduló leágazása, a Irminger-áramlat enyhébbé teszi az ország éghajlatát. Az időjárás azonban meglehetősen változékony az országban.

Norvégia 
Norvégia partvidékén a Golf-áramlat hatására az enyhe telű óceáni éghajlat majdnem a 65° szélességig felhúzódik. A tengerpartokon sokkal enyhébbek a telek, mint az azonos szélességi körökön a szárazföld belsejében.

Svédország 

Svédország három éghajlati egységre osztható :
 A déli országrész, nagyjából a 60° szélességig nedves kontinentális éghajlatú rövidebb meleg évszakkal. Ez a terület átmenet az óceáni és a szárazföldi klíma között.
 Az ország legnagyobb része (a középső területek teljes egésze, északi tájainak alacsonyabban fekvő területei) a szárazföldi szubpoláris éghajlati típushoz tartozik. Jellemző itt az október közepétől április közepéig tartó zord tél és a rövid, de eléggé meleg, napsütésben gazdag nyár.
 A legészakibb domb- és hegyvidéki területek tundra éghajlatúak. A hótakaró hosszan tart, a 20. század végén átlagosan 200-260 napig borítja hóréteg a talajt.

Finnország 
Az ország túlnyomó része szubpoláris kontinentális éghajlatú, csupán a déli partvidéke tartozik a rövidebb nyarú, hideg telű nedves kontinentális éghajlathoz, legészakibb tájain pedig már tundra éghajlat alakult ki.

Brit-szigetek

Egyesült Királyság 
Az Egyesült Királyság területe a Golf-áramlat hatása alatt áll, s az enyhe telű óceáni éghajlathoz tartozik. Az ország változatos domborzata és jelentős észak-déli irányú kiterjedése miatt azonban jellegzetes éghajlati különbségek mutathatók ki.

A csapadék mennyiségének eloszlása a földrajzi fekvés és domborzat szerint változatos képet mutat. Az ország nyugati felén 800- fölött vannak az évi összegek, míg keleten, elsősorban Kent és a Londoni-medence területén viszonylag szárazabb éghajlatra utaló, 600 mm alatti évi összegeket találunk. A domborzat helyenként jelentős csapadékgócokat hoz létre. Az ország nagy részén ritkán képződik tartós hóréteg, csak az északi hegyvidéki tájakon jelentősebb a hótakarós napok száma. 

A napfényellátottság a gyakori ködök miatt mostoha, főként az északi területek tűnnek ki kevés napsütésükkel. A Shetland- és Orkney-szigetek, valamint Észak-Skócia térsége évi - órás napsütésükkel Európa napfényben egyik legszegényebb területe. A szigetország középső és déli tájain az évi napsütés - óra között alakul.

Írország 
Az enyhe telű óceáni éghajlat sajátosságai Európában legjellegzetesebben Írország területén érvényesülnek. A tél rendkívül enyhe a földrajzi szélességhez viszonyítva, az Ír-sziget déli partjain szubtrópusi klímára emlékeztető. A nyár hűvös, az országban 14-16 °C közötti júl.-aug.-i középhőmérséklet jellemző, a legmagasabb hőmérséklet igen ritkán éri el a 30 °C-ot. A csapadék bőséges, évi összegei - között változnak, az alacsonyabb értékek a keleti partvidékre jellemzők. Legtöbb csapadék október-január között, a legkevesebb tavasszal hull, de az éven belüli eloszlás nagyon egyenletes. A sziget napsütésben szegény, a napfényes órák évi összege - között változik.

Kontinentális Európa: Nyugat-ÉNy

Franciaország 

Túlnyomó részének éghajlata enyhe telű óceáni éghajlat, a tengerpartoktól távolabbi területeken azonban fokozatosan megjelennek a kontinentális éghajlat sajátosságai is. A földközi-tengeri partvidék jellegzetesen mediterrán klímájú, míg a magasabb hegyvidékeken, így elsősorban az alpesi területeken változatos magashegységi éghajlat alakult ki. A Pireneusokban és a Központi-hegyvidéken (Massif Central) és a Jura területén is magashegységi az éghajlat. a hőmérséklet átlagos függőleges menti csökkenése télen 0,4 °C/100 m, nyáron 0,6 °C/100 m körül alakul. 

A földközi-tengeri partvidék éghajlata élesen különbözik a többi területétől. Itt a legenyhébb a tél; a Nyugati_Alpok védelmét élvező riviérai partok tele különösen enyhe, ott mínusz 5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet nem  fordul elő. A Rhône-delta vidékén ezzel szemben már keményebb fagyok is fellépnek, mivel az Alpok nyugati peremét megkerülő kontinentális hideg téli légtömegek a folyó völgyén végighaladva itt érik el a Földközi-tenger térségét. A Rhône völgyében kialakuló szélcsatornához kapcsolódik a sokszor napokon át fújó kellemetlenül erős északi szél, a misztrál, amely elsősorban télen, de az év más szakában is gyakori és Provence egyik jellegzetes időjárási sajátossága. 

A csapadék évi összegei általában - között változnak az ország területén, de Bretagne-ban, a Központi-hegyvidéken, a Pireneusok lejtőin és az alpi területeken - évi összegek is előfordulnak.

Belgium és Luxemburg 
Éghajlatuk alapvetően enyhe telű óceáni, az átlagosan 500–600 m magas Ardennek területe azonban már átmenet az óceáni és kontinentális klímaterületek között. Szélsőséges nyári felmelegedések során a hegyvidéki területeket kivéve mindenhol számíthatunk 35 °C-ot meghaladó hőmérsékletre. Télen a legerősebb lehűlés a partvidéken mínusz 15 °C körüli lehet, az Ardennekben azonban mínusz 20-25 °C is bekövetkezhet. A csapadék mennyisége a partvidéktől az Ardennekig fokozatosan növekszik és 
- között változik, a hegység délkeleti oldalának szélárnyékában Luxemburg területén azonban 700–900 mm-ig csökken.

Hollandia 
Enyhe telű óceáni éghajlat jellemzi. Az évi átlagos csapadék 700–900 mm között változik az ország területén. Éven belüli eloszlása nagyon egyenletes, de azért felismerhető a csapadékhajlam nyár végi-őszi megerősödése és tavaszi visszaesése. Jellemző az élénk széljárás, legszelesebbek a téli hónapok. A borultság mértéke egész évben jelentős, még a nyári félévben is 75-80 % a felhőzet átlagos mennyisége, míg a téli hónapokban 85-95 % között változik. A borongós, gyakran csapadékos időjárás miatt kevés a napsütés, a napfénytartam évi összegei csak - órát tesznek ki.

Dánia 
Dánia egész területén enyhe telű óceáni éghajlat van. Az ország kicsiny kiterjedése és egynemű síksági felszíne miatt lényeges éghajlati különbségek nincsenek.

DNy-Európa

Portugália 
Mediterrán éghajlat jellemzi, az északi partvidéken annak hűvös nyarú változatával találkozunk, az ország túlnyomó részén azonban a meleg nyarú változat alakult ki.

Spanyolország 
Az ország területének csaknem teljes egésze a szubtrópusi klímaövben fekszik, mindössze a Vizcayai-öböl spanyol partvidékének keleti része tartozik az enyhe telű óceáni éghajlathoz. Spanyolország nagy részéra meleg nyarú mediterrán éghajlat jellemző, a Vizcayai-öböl partvidékének nyugati részén azonban a hűvösebb tenger miatt ennek hűvös nyarú változata alakult ki, míg az Ibériai-félsziget belső területein a hegyláncok közé zárt Ó-Kasztília, Aragónia-medence térségében, valamint a Betikai-Kordillerák hegységcsoportja alatti földközi-tengeri partvidéken száraz szubtrópusi sztyepp éghajlat jelenik meg.

Olaszország 
Az ország túlnyomó része a meleg nyarú mediterrán klímaterülethez tartozik. Északon a Pó-síkság átmenetet képvisel a mediterrán és a nedves kontinentális éghajlat között, míg az alpi területeken és az Appenninek magasabb szintjeiben magashegységi éghajlat alakult ki. Az ország jelentős észak-déli irányú kiterjedése, valamint a változatos domborzata miatt a hőmérsékletben elég nagy területi eltérések tapasztalhatók.

DK-Európa

A volt Jugoszlávia 

Északnyugaton, ahol az Alpok nyúlványai hálózzák be az éghajlat hegyvidéki. Az Adria menti parti sáv Isztriában és Dalmáciában és a szigetek mediterrán éghajlatúak. A volt Jugoszlávia területének legnagyobb részére a szárazföldi éghajlat jellemző, hosszabb meleg évszakkal. A kontinentális klíma sajátosságai a hegyvidékek között elterülő medencékben (pl. Ljubljanai-medence, Kosovo Polje, Tetovói-medence) felerősödnek.

Románia 
Túlnyomó részének éghajlata nedves kontinentális hosszabb meleg évszakkal, a Keleti- és Déli-Kárpátok térségében magashegységi, az ország keleti peremén, Dobrudzsában, a Fekete-tenger partvidékén pedig mérsékelt övi sztyepp éghajlat alakult ki.

Moldova 
Az éghajlat mérsékelt kontinentális. A telek hidegek, felhősek, időszakos havazással, köddel. A nyár viszont meleg; záporokkal, zivatarokkal. Az év folyamán nagy hőmérséklet-ingadozások tapasztalhatók. Az évi átlagos csapadék 500 mm körüli.

Bulgária 
Az ország területére kontinentális éghajlat jellemző, hosszabb meleg évszakkal. Erősen tagolt felszínének csaknem 2/3-a hegyvidék, közbe ékelt kisebb-nagyobb medencékkel. Emiatt éghajlata kis területen belül is változatos. A tengerparton a tél enyhébb és hasonlóan enyhe a tél délen, a Sztruma folyó völgyének alsó szakaszán, ahol az éghajlat már fokozatosan mediterrán jellegűvé válik. Öt nagy éghajlati zónára lehet osztani az országot: a kontinentális zónára (Bolgár-tábla, Elő-Balkán és az átmeneti régió magasabban fekvő medencéi); átmeneti zónára (Felső-Trák-alföld, a Sztruma és a Meszta medencéinek többsége, és a balkánalji medencék); a kontinentális-mediterrán zónára (a Sztruma és a Meszta déli medencéi, a Keleti-Rodope, a Szakar és a Sztrandzsa hegységek); fekete-tengeri zónára (végig a tengerparton, az ország belseje felé 30–40 kilométeres sávon); és alpesi zónára (az 1000 méter fölötti hegyekben, mint a Középső-Balkán, a Rila, a Pirin, a Vitosa vagy a Nyugati-Rodope).

Görögország 
Éghajlata a magas hegységek és egyes magasan fekvő medencék kivételével meleg nyarú mediterrán.

Albánia 
Az alacsonyan fekvő tengerparti sáv éghajlata mediterrán. A telek enyhék és rendkívül csapadékosak, 7 °C-os átlaghőmérséklettel, míg a nyarakat magas levegő-páratartalom és 24 °C-os átlaghőmérséklet jellemzi. Az ország hűvösebb északi és melegebb déli részén elterülő síksági területek évi átlaghőmérséklete között akár 5 °C-os eltérés is lehet. A napsütéses órák száma évi mintegy 2500–2700. A tengerparti területek éves csapadékmennyisége 1000–1500 mm között mozog, és ennek 95%-a a téli időszakban esik le. Észak-déli különbség e tekintetben is érzékelhető: északról dél felé haladva egyre kisebb csapadékmennyiséggel számolhatunk.

Az ország belső, magashegyvidékeinek kontinentális éghajlatát alapvetően a tengerszint feletti magasság határozza meg. A Kelet-Európa és a Balkán-félsziget felől beáramló kontinentális légtömegek alacsony téli átlaghőmérsékletet és állandó széljárást eredményeznek, különösen az ország északi vidékein. A nyári középhőmérséklet szintén alacsonyabb a tengerparti síkságon mértnél. A hegyek közé szorult medencékben és völgységekben nyáron a napi hőmérséklet-ingadozás rendkívül jelentős. A napsütéses órák száma szintén a tengerszint feletti magasságtól függ, a magasabban fekvő északkeleti területeken 2000–2200 óra között mozog. A Földközi-tenger és a kontinens felől érkező, Közép-Albánia hegyvidékei felett összecsapó légtömegek magas évi csapadékmennyiséget produkálnak (1800–2250 mm).

ÉK-Európa

Balti országok 
A balti országok a mérsékelt égöv északi részén, a kontinentális és az óceáni éghajlat határán helyezkednek el. Általánosságban véve a nyár hűvös, a tél hideg és hosszú ideig tart. Az évi csapadékmennyiség kb. 400–750 mm között alakul.

Belarusszia 
Éghajlata mérsékelt-kontinentális. A Kelet-európai-síkvidék többi részéhez képest viszonylag erős az óceáni hatás klímájában. Délnyugatról északkelet felé haladva csökken az átlaghőmérséklet. Az éves csapadékmennyiség kb. 550–700 mm között változik.

Ukrajna 
Ukrajna éghajlatára jellemzőek a jelentős éghajlati kilengések. Az Oroszországhoz csatolt Krími Köztársaság déli részét leszámítva Ukrajna egész területe a mérsékelt éghajlati övben fekszik nedves kontinentális éghajlattal.

Oroszország (európai rész) 
Az ország európai részének hatalmas észak-déli irányú kiterjedése miatt, továbbá az annak jelentős részét kitevő, meglehetősen homogén felszínű Kelet-európai-síkvidék az éghajlati területek szabályos, csaknem zavartalan zonális elrendeződését eredményezi. A sarkkörtől északra elterülő jeges-tengeri partvidék tundra éghajlatú, ezt nagyjából az 55-60° szélességig terjedő szárazföldi szubpoláris éghajlat zónája követi. Az ország európai területének nagy része a hideg telű nedves kontinentális éghajlathoz tartozik, ez a klímaterület dél felé az 50° szélességig terjed. A fekete-tengeri partvidék és a Kubáni-alföld mérsékelt övi sztyepp éghajlatú, tőle keletre a száraz Kaszpi-mélyföldön pedig mérsékelt övi sivatagi éghajlat alakult ki. A Krím-félsziget legdélebbi sávja és a Kaukázus alatti fekete-tengeri partvidék és a Kaszpi-tenger nyugati partvidéke szubtrópusi éghajlatúak, míg a Kaukázus vonulatainak magasabb részein változatos magashegységi éghajlat alakult ki.

Közép-Európa

Németország 
Éghajlatát a domborzat és a tengertávolság alakítja. Az óceánhoz viszonylag közel fekvő ÉNy-i-északi területeken az Északnémet-alföldön enyhe telű óceáni az éghajlat, délkelet felé haladva azonban egyre inkább kontinentális jellegűvé válik, amely főként a zárt Sváb-Bajor-medencében szembetűnő. Nyugat-Németország legdélibb részein az Alpok előterében viszont a tengerszint fölötti magasságtól függő magashegységi éghajlat alakult ki. Az ország keleti részén, az egykori NDK területének éghajlata átmenet az óceáni és a hűvös nyarú nedves kontinentális típusok között. 

A csapadék átlagos évi összegeire az ország nyugati felén - mm közötti értékek jellemzőek. Legcsapadékosabb az Alpok térsége, ahol - mm az évi összeg, míg a nyugati országrész legszárazabb területén, a Rajna völgyének középső szakaszán mindössze 500–600 mm hull évenként. A keleti országrészben a síksági területeken 500–600 mm évi csapadék jellemző, a hegyvidékeken azonban 700- mm közti csapadék hull. 

Az ország napsütésben szegény, Nyugat-Németországban a napfénytartam évi összegei - óra között változnak, a keleti országrészben a síksági területeken 1800 óra körül, a borultabb, hegyvidékeken - óra között változik.

Svájc 
Svájc változatos domborzata miatt éghajlata rendkívül sokrétű, függőlegesen tagolt. A Jura és az Alpok között mintegy 300 km hosszan húzódó, átlagosan 400–600 m magas hullámos dombvidéknek, a Svájci-medencének az éghajlatára a mérsékelten hideg tél és hűvös nyár jellemző. Az ország déli részein sajátosan enyhe telű éghajlat alakult ki, míg az Alpok hegyláncainak területén és a közbeékelt völgyekben rendkívül változatos éghajlat jellemző. A hőmérséklet átlagos magassági csökkenése a nyári hónapokban 0,7 °C, a téli hónapokban 0,4 °C száz méterenként. A napfényellátottság az alpi területeken kedvezőbb, mint az ország északi részén. Délen a napsütéses órák száma meghaladja a 2000 órát.

Ausztria 

Éghajlatát az Alpok hegyvonulata és az Atlanti-óceántól való nagyobb távolság határozzák meg. Felszínének csaknem 2/3-át a Keleti-Alpok hálózza be, ahol változatos magashegységi éghajlat alakult ki, az óceántól való jelentősebb távolság miatt azonban egyre inkább előtérbe kerülnek a szárazföldi éghajlat vonásai. Ezek a zárt medencékben felerősödnek. Északon, a Linzi- és Bécsi-medencében nedves kontinentális éghajlat jellemző. 

Az Alpok hegységvonulatai a rájuk merőleges légáramlás esetén jellegzetes bukószelet hoznak létre a hegyláncok északi vagy déli oldalán és a nagyobb völgyekben. Ennek leszálló meleg-száraz ágát főn-nek nevezik. Legjellegzetesebb a főn télen, ebben az évszakban néhány óra alatt akár 15-20 °C-os felmelegedést is előidézhet, ami hirtelen hóolvadással és lavinaképződéssel jár. 

A csapadék évi összegei általában - között változnak, a Bécsi-medencében és az Inn völgyében helyenként azonban jóval kevesebb, 600–700 mm hull le. A csapadék évi járása kontinentális típusú.

Lengyelország 
Éghajlata eléggé egyöntetű, az ország teljes egészében a rövidebb meleg évszakkal és hideg téllel jellemzett nedves kontinentális klímatípushoz tartozik. A csapadék évi összegeire az ország túlnyomó részén 500–800 mm közötti érték jellemző. A napfényellátottság eléggé kedvezőtlen, az átlagos napsütéses órák évi összege - között változik.

Csehország 
Éghajlata nedves kontinentális, ahol mérsékelten hideg tél és hűvös nyár jellemző. A csapadék évi összege a hegyvidékeken -, a Cseh-Morva dombvidéken 600–800 mm, a Cseh-medencében és a Morva-medencében 500–600 mm. A napsütés tartama nyugatról kelet és dél felé haladva növekszik.

Szlovákia 
Az ország éghajlata a domborzat miatt igen sokrétű. A csapadék mennyisége általában nyugatról kelet felé csökken. A hótakarós napok száma a hegyvidékeken 80-160 között változik (20. századi adatok). Az Alacsony- és Magas-Tátra téli napfénygazdasága jelentős.

Magyarország 
Magyarország éghajlata leginkább nedves kontinentálisként jellemezhető, amelyre módosítólag hat az óceáni és a mediterrán hatás.

Táblázatok

Hőmérséklet

Napsütés

Kapcsolódó cikkek 
 Városok listája a napsütéses órák száma alapján

Jegyzetek

Források 
 ,  Dr. Péczely György: A Föld éghajlata, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986

Klimatológia
Európa földrajza